Уэйнрайт () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Уэйнрайт, Джонатан Мэйхью (1883—1953) — генерал армии США, участник обороны Коррехидора в годы Второй мировой войны.
 Уэйнрайт, Руфус (род. 1973) — американо-канадский музыкант, автор и исполнитель песен.
 Уэйнрайт, Марта (род. 1976) — канадско-американская певица.
 Уэйнрайт, Уильям Марк (более известен под фамилией Орбит; род. 1956) — британский музыкант, композитор, продюсер.

Топонимы 
 Уэйнрайт — город в баро Норт Слоуп, штат Аляска, США.
 Уэйнрайт — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Уэйнрайт (Аляска), США.

Другое 
 «Уэйнрайт» — один из американских ракетных крейсеров типа «Белкнап».